Desa Wanajaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wanajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,78, long 108,26), Jawa Barat, 
 Desa Wanajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,34, long 107,77), Jawa Barat, 
 Desa Wanajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,69, long 107,90), Jawa Barat, 
 Desa Wanajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,40, long 107,24), Jawa Barat, 
 Desa Wanajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,25, long 107,11), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar